Młoda Polska – okres w dziejach twórczości artystycznej.
 Młoda Polska – okres w dziejach literatury polskiej
 Młoda Polska (organizacja)
 Młoda Polska (pismo) – w okresie PRL, periodyk o orientacji prawicowej ukazujący się w tzw. drugim obiegu
 Młoda Polska  (grupa muzyczna) – grupa kompozytorów działających na przełomie XIX i XX w.

 Ruch Młodej Polski (RMP) – niezależne ugrupowanie polityczne założone w 1979 r. w Gdańsku.
 Związek Młodej Polski – organizacja młodzieżowa OZN, działająca w latach 1937-1939.
 Związek Młodej Polski Ludowej (ZMPL) – nielegalna organizacja  chłopska w Królestwie Polskim, utworzona 1906 r. w wyniku rozłamu w Towarzystwie Oświaty Narodowej.